Аваре́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Луар і Шер. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 140 км на південний захід від Парижа, 33 км на південний захід від Орлеана, 23 км на північний схід від Блуа.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 295 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 751,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Аваре на сайті французького Національного інституту географії
 Аваре на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Аваре на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Луар і Шер

Примітки 

Муніципалітети департаменту Луар і Шер